Ramanujan peut faire référence à :

Srinivasa Ramanujan (1887 – 1920), mathématicien indien qui a donné son nom à :
 plusieurs notions mathématiques : nombre premier de Ramanujan, constante de Ramanujan-Soldner, constante de Landau-Ramanujan, graphe de Ramanujan ;
 trois distinctions mathématiques : la médaille Srinivasa Ramanujan, le prix SASTRA Ramanujan et le prix ICTP Ramanujan ;
 un astéroïde : (4130) Ramanujan, qui fait partie de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Ramanujan, un film biographique indien de 2014, écrit et réalisé par Gnana Rajasekaran.
 Chakravarthi Padmanabhan Ramanujam (1938 – 1974), mathématicien qui a travaillé dans la Théorie des nombres et la géométrie algébrique.
 Amita Ramanujan, mathématicienne de fiction apparaissant dans la série  télévisée Numbers.